Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1960 bestod av 12 lag, och Haka från Valkeakoski vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1960 i Finland
Fotbollssäsongen 1960
1960